Il doppio del torneo di tennis Mönchengladbach Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Irakli Labadze e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Franz Stauder 64-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Irakli Labadze /  Rogier Wassen (Campioni)
 Ivo Klec /  Jaroslav Levinský (primo turno)

 Karsten Braasch /  Franz Stauder (finale)
 Juan-Pablo Guzman /  Daniel Orsanic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mönchengladbach Challenger 2003